Loïc Lampérier (né le  à Rouen en Seine-Maritime) est un joueur professionnel français de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé à Rouen, il débute dans la Ligue Magnus en 2007. Il a remporté la Coupe de la Ligue 2008 et 2010 et la Ligue Magnus 2008 et 2010 avec les Dragons.

Le , il est prêté un an aux Diables Rouges de Briançon. L'équipe s'incline en finale de la Coupe de la Ligue contre les Brûleurs de Loups de Grenoble 4-3 en prolongation. Les Diables Rouges s'inclinent en quart de finale contre les Gothiques d'Amiens trois victoires à une. Loïc Lampérier remporte le trophée Jean-Pierre-Graff du meilleur espoir du championnat à l'issue de cette saison de Ligue Magnus.

Loïc Lampérier a connu tous les honneurs avec les Dragons de Rouen en gagnant le championnat, la coupe de France, la coupe de la ligue, le trophée des champions ainsi que la Continental Cup.

Il participe pour la première fois à la ligue des champions lors de la saison 2016-2017.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de France au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Ligue Magnus 
2011 : remporte le trophée Jean-Pierre-Graff.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007 || Dock's du Havre || Division 2 || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2007-2008 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 22|| 3|| 1|| 4|| 2|| 9|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2008-2009 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 25|| 0|| 2|| 2|| 16|| 6|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2009-2010 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 26|| 6|| 8|| 14|| 24|| 11|| 2|| 3|| 5|| 8
|-
| 2010-2011 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 24|| 8|| 25|| 33|| 10||4 || 1|| 3|| 4|| 18
|-
| 2011-2012 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 21|| 9|| 9|| 18|| 14|| 11|| 3|| 2|| 5|| 2
|-
|2012-2013 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 25|| 14|| 19|| 33|| 12|| 8|| 2|| 5|| 7|| 10
|-
| 2013-2014 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 25 || 14 || 15 || 29 || 26 || 9 || 1 || 3 || 4 || 6 
|-
| 2014-2015 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 26|| 12|| 20|| 32|| 18 || 4|| 1 || 1|| 2|| 2 
|-
| 2015-2016 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 26 || 11 || 13 || 24 || 12 || 15 || 4 || 10 || 14 || 10
|-
| 2016-2017 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 44 || 7 || 34 || 41 || 72 || 19 || 8 || 9 || 17 || 44
|-
| 2017-2018 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 44||22||32||54||42||15||3||5||8||10
|-
| 2018-2019 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 35 || 13 || 20 || 33 || 20 || 16 || 2 || 12 || 14 || 14
|-
| 2019-2020 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 40 || 12 || 13 || 25 || 44 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2020-2021||  Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 21 || 4 || 13 || 17 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 43 || 14 || 19 || 33 || 26 || 13 || 5 || 3 || 8 || 6

|-
| 2007-2008 || Dragons de Rouen || CdL || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| 2008-2009 || Dragons de Rouen || CdF || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || ||
|-
| 2008-2009 || Dragons de Rouen || CdL || 8|| 1|| 1|| 2|| 2|| || || || ||
|-
|-
| 2009-2010 || Dragons de Rouen || CdF || 4|| 1|| 3|| 4|| 4|| || || || ||
|-
| 2009-2010 || Dragons de Rouen || CdL || 10|| 0|| 5|| 5|| 6|| || || || ||
|-
| 2010-2011 || Diables rouges de Briançon || CdL || 6|| 1|| 5|| 6|| 6|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2011-2012 || Dragons de Rouen || CC || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Dragons de Rouen || CdF || 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Dragons de Rouen || CdL || 6|| 1|| 4|| 5|| 4|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2012-2013 || Diables rouges de Briançon || CdF || 5|| 4|| 2|| 6|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Diables rouges de Briançon || CdL || 4|| 1|| 5|| 6|| 8|| 4|| 0|| 3|| 3|| 2

Au niveau international

Références 

Naissance en août 1989
Naissance à Rouen
Joueur international français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur des Diables rouges de Briançon
Gagnant du trophée Jean-Pierre-Graff